Tomaschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Tomaschiwka (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Tomaschiwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Tomaschiwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Tomaschiwka (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Tomaschiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Tomaschiwka (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Tomaschiwka (Uman)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Tomaschiwka (Itschnja)